Fighting () — студийный альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy, вышедший в 1975 году.

К выходу этого альбома группа обрела собственное узнаваемое звучание, берущее корни из хард-рока, блюза, поп-музыки и ритм-энд-блюза.

Fighting стал первым альбомом Thin Lizzy, попавшим в британский чарт (на 60-ю позицию) и сумел создать благоприятную почву для коммерческого успеха следующего альбома группы, Jailbreak.

Композиция «Suicide» исполнялась группой ещё до ухода из группы Эрика Белла, на выступлении для радио BBC в июле 1973 года — тогда песня называлась «Baby’s Been Messing» и имела другой текст.

12 марта 2012 года Universal Music Group выпустила делюкс-издание альбома.

Список композиций

Кавер-версии 
 Шведский гитарист Джон Норум записал кавер-версию «Wild One» для альбома Total Control в 1987 году.
 Europe записала кавер-версию «Suicide» для концертного альбома Almost Unplugged в 2008 году.

Участники записи 
 Фил Лайнотт — бас-гитара, вокал, акустическая гитара в «Wild One»
  — гитара, бэк-вокал
 Скотт Горэм — гитара
 Брайан Дауни — ударные, перкуссия
приглашённые музыканты
  (из Family) — бэк-вокал в «Rosalie»
 Иэн Маклэган (из The Faces) — фортепиано в «Silver Dollar»

Примечания

Литература 
 

Альбомы Thin Lizzy
Альбомы Mercury Records
Альбомы Vertigo Records
Хард-рок-альбомы
Альбомы на английском языке